RJB (Radio Jura bernois) est une radio régionale suisse de langue française située dans le Jura bernois, la partie francophone du canton de Berne. Ses studios sont basés à Tavannes, dans le district de Moutier.
 RJB est l'abréviation de Rouge jaune bleu, un système de couleurs basé sur la pratique des professionnels.